Населені пункти в Чехії:

 Мезна (Пельгржимов)
 Мезна (Табор)